koza domowa i inne ssaki z rodzaju Capra, rodziny krętorogich:
 koza śruboroga (markur)
 koza bezoarowa
 rasy kozy domowej:
 koza saaneńska
 koza burska 
 koza – w gwarze myśliwskiej samica sarny lub kozicy
 koza lub kózka – gatunek (lub podgatunek) ryby z rodziny piskorzowatych (zwykle w odniesieniu do kozy pospolitej):
 koza pospolita
 koza aralska (podgatunek kozy złotawej)
 koza dunajska
 koza kaspijska
 koza kaukaska
 koza oczkoplama
 koza rumuńska
 koza wielka (koza bałkańska)
 koza włoska (koza wenecka)
 koza złotawa
 koza – rodzaj pieca
 koza – statek do przewozu zboża
 koza – inaczej dudy, instrument muzyczny
 koza – dawny pogański obrzęd ludowy
 Kapella (Capella, Koza) – gwiazda w gwiazdozbiorze Woźnicy

Miejscowości:
 Koza – nieistniejąca osada w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Skwierzyna
 Koza – kolonia w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Czastary
 Koza – wieś w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Polska Cerekiew
 Koza Wielka – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim, w gminie Perzów
 Koza-Gotówka – wieś w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Chełm
 Koza – miasto w Kamerunie
 Koza – prefektura w regionie Kara w Togo
Koza – część wsi Romanowszczyzna na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.

Osoby o tym nazwisku:
 Casimir Koza (1935–2010) – francuski piłkarz polskiego pochodzenia
 Stefan Koza (1913–1986) – franciszkanin, misjonarz

Inne 
 Koza – słowacko-czeski film fabularny z 2015 roku
 Zodiak chiński
 Kamil „Koza” Białaszek (2000-) – polski raper